Six Flags Chongqing est un futur parc d'attractions situé à Chongqing, en République Populaire de Chine, et appartenant à Six Flags. Il comportera des manèges et attractions originales.

Histoire 
Le groupe Six Flags Entertainment a annoncé le  la construction d'un parc à thème à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Le resort nommé Chongqing Riverside-Six Flags Theme Town Park possède un investissement total estimé à 30 milliards de yuans, sera le premier parc d'attraction international dans l'ouest de la Chine.

Six Flags et Riverside Group ont signé un accord de coopération avec le gouvernement de Chongqing.

Référence 

Parc de loisirs en Chine
Chongqing